Coquille steht für:

 Coquille (Volk), ein indigenes Volk in Oregon

geographisch:
 Coquille (Oregon), Stadt in Oregon, USA
 La Coquille, Gemeinde im Département Dordogne, Frankreich
 Coquille River, Fluss zum Pazifik in Oregon
 Coquille (Revinson), Fluss in Frankreich

Personen:
 Emile Coquille, französischer Motorsportfunktionär

Siehe auch:
 Kokille